Essential Mixes — альбом ремиксов канадской певицы Аврил Лавин, изданный лейблом Sony BMG 20 сентября 2010 года в странах Европы. В него вошли ремиксы и акустические версии песен из трёх предыдущих альбомов певицы. Ремиксы представляют собой танцевальные клубные треки, созданные The Matrix и Dr. Luke. Альбом занял 74 место в хит-параде Италии.

Список композиций 
Essential Mixes

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы ремиксов
Альбомы Аврил Лавин